Михаил Джеров е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Джеров е роден в 1879 година в Битоля, Османската империя. Произхожда от известния възрожденски род Джерови. Учи в Битоля и Търново. В 1904 година е избран за член на Битолския окръжен революционен комитет. При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 1 рота на 4 битолска дружина. Награден е с кръст „За храброст“ IV степен.

След войните в 1920 година завършва право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Умира на 30 ноември 1944 година в Хасково.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български юристи от Македония
Родени в Битоля
Македоно-одрински опълченци
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Починали в Хасково
Възпитаници на Софийския университет
Михаил
Български имигранти от Македония в Хасково